Ел Малпасо има више значења:

 Ел Малпасо (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Малпасо (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Малпасо (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику